Die A Grupa 1989/90 war die 66. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 12. August 1989 und endete am 2. Juni 1990.

Meister wurde ZSKA Sofia.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die drei Letzten der Tabelle stiegen direkt in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1989
Fußballsaison 1989/90